Air Highnesses — армянская грузовая авиакомпания. Базируется в Международном аэропорту Звартноц.

Авиакомпания была основана в 2008 году.

Флот авиакомпании в разное время включал в себя самолёты Ан-12, Ан-26, Ил-76.

Инциденты 
 30 ноября 2012 года Ил-76Т (ЕК-76300) авиаперевозчика Air Highnesses, зафрахтованный авиакомпанией Aero Service Africo потерпел крушение в Республике Конго на подлёте к аэропорту. В катастрофе погибли 32 человека.

Примечания 

Авиакомпании Армении